

Селища міського типу:
 Оленівка — Донецька область, Горлівський район
 Оленівка — Донецька область, Кальміуський район

Села:
 Оленівка — Автономна Республіка Крим, Білогірський район
 Оленівка — Автономна Республіка Крим, Первомайський район
 Оленівка — Автономна Республіка Крим, Чорноморський район
 Оленівка — Волинська область, Луцький район
 Оленівка — Вінницька область, Вінницький район
 Оленівка — Вінницька область, Могилів-Подільський район
 Оленівка — Дніпропетровська область, Кам'янський район
 Оленівка — Дніпропетровська область, Криворізький район
 Оленівка — Дніпропетровська область, Новомосковський район
 Оленівка — Дніпропетровська область, Павлоградський район
 Оленівка — Запорізька область, Бердянський район
 Оленівка — Запорізька область, Запорізький район, Комишуваська селищна громада
 Оленівка — Запорізька область, Мелітопольський район
 Оленівка — Київська область, Фастівський район
 Оленівка — Кіровоградська область, Кропивницький район
 Оленівка — Луганська область, Алчевський район
 Оленівка — Миколаївська область, Миколаївський район
 Оленівка — Одеська область, Подільський район
 Оленівка — Одеська область, Роздільнянський район, Захарівська селищна громада
 Оленівка — Одеська область, Роздільнянський район, Цебриківська селищна громада
 Оленівка — Полтавська область, Кременчуцький район
 Оленівка — Тернопільська область, Чортківський район
 Оленівка — Харківська область, Красноградський район
 Оленівка — Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район
 Оленівка — Чернігівська область, Ніжинський район

  — колишнє село Березівського району Одеської області (ліквідоване у 1999 році)
 Оленівка — колишнє село Одеського району Одеської області, приєднане до села Єгорівка

Залізниця:
 Оленівка — залізнична станція Донецької дирекції Донецької залізниці

Див. також 
 Новооленівка
 Рай-Оленівка